Brede kan syfta på:

Geografi

Danmark

 Brede, Lyngby-Tårbæk – ett villasamhälle i Lyngby-Tårbæks kommun
 Brede Sogn – en socken på Jylland

Storbritannien 

 Brede, East Sussex, ort i England